

Казанцевська сільська рада — сільське поселення, Кур'їнський район, Алтайський край
 Казанцевська сільська рада — сільське поселення, Романовський район, Алтайський край
 Казанцевська сільська рада — сільське поселення, Тальменський район, Алтайський край